Иванко:

 Иванко — болгарский боярин, убийца царя Ивана Асеня I.
 Иванко — деспот Добруджи в 1386—1388.
 Иванко Дмитрович — новгородский посадник.
 Иванко Захарьинич — новгородский посадник.
 Иванко Павлович — новгородский посадник.

Фамилия 
 Иванко, Виталий Николаевич (род. 1992) — украинский футболист, нападающий «Белшины».
 Иванко, Джеки (род. 2000) — американская певица-сопрано.

См. также 
 Иванко и царь Поганин — фильм-сказка.
 Иванков